Теси (Аньшань) (铁西) — район городского подчинения городского округа Аньшань провинции Ляонин (КНР).
 Теси (Сыпин) (铁西) — район городского подчинения городского округа Сыпин провинции Гирин (КНР).
 Теси (Шэньян) (铁西) — район городского подчинения города субпровинциального значения Шэньян провинции Ляонин (КНР).